Wimbledon 1886 – gra podwójna mężczyzn – wielkoszlemowy turniej tenisowy, rozegrany w dniach 4–17 lipca na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Turniej po raz trzeci wygrali bracia William i Ernest Renshaw, pokonując w Challenge Round Claude Ferrera i Arthura Stanleya.

Challenge Round

Turniej pretendentów

Bibliografia 
 wimbledon.com – Draws archive – Gentlemen's Doubles 

Wimbledon 1886
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn